Döda träsket kan syfta på:
Döda träsket, Lappland – en sjö i Jokkmokks kommun 
Döda träsken – ett urgammalt slagfält i J.R.R. Tolkiens historier